Charles Lyle peut faire référence à:
 (Charles Ernest) Leonard Lyle,  baron Lyle de Westbourne (1882–1954), homme politique du Parti conservateur britannique
 Charles Lyle ( baron Lyle de Westbourne), voir

Voir aussi

Charles Lyell
Charles Lyall